22-й Кубок Содружества по футболу прошёл с 24 января по 2 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге.

Участники 
В турнире приняли участие молодёжные сборные из десяти стран. В кубке дебютировали сборные Москвы и Санкт-Петербурга. По сравнению с предыдущим розыгрышем не играли сборные Туркменистана и Узбекистана.

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 12 команд — участниц турнира были разбиты на три группы (А, В, С), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также две команды из трёх, занявших 3-и места по лучшим показателям, разыгрывали места с 1-го по 8-е по системе «плей-офф» до полного распределения мест.

Стадионы 
Все игры прошли в СКК «Петербургский».

Групповой этап

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

Группа C

1 тур

2 тур

3 тур

Сравнение команд на третьих местах в группах

Утешительный плей-офф

За 9-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Бомбардиры 

5 голов

  Муртазаев Роман
  Болов Руслан (2 пен.)
  Рахмонов Абдурасул (1 пен.)

4 гола

  Тотовицкий Андрей (1 пен.)

3 гола

  Клопоцкий Евгений (2 пен.)
  Шрамченко Антон
  Зубарев Владимир
  Панфилов Алексей
  Синявский Семен
  Акулинин Леонид (1 пен.)

2 гола

  Фильчаков Максим
  Руслан Заерко
  Земсков Михаил
  Чхапелия Ника
  Калитвинцев Владислав
  Юрченко Владлен
  Ващук Богдан
  Гусев Максим

1 гол

  Лебедев Евгений
  Назаренко Павел
  Павел Савицкий
  Шестиловский Семен
  Яблонский Евгений
  Жангылышбай Токтар
  Исламхан Бауыржан
  Пасичник Кирилл
  Ахматалиев Мирбек
  Мусабеков Фархад
  Сагынбаев Бекжан
  Артемс Логиновс
  Икауниекс Давис
  Климашевичс Дмитрис
  Саламанавичюс Томас
  Станкявичюс Симонас (1 пен.)
  Богдан Константин
  Дима Игорь
  Богаев Дмитрий
  Ефимов Владислав
  Курзенёв Алексей (1 пен.)
  Манзон Вадим
  Могилевец Павел
  Моргунов Александр
  Поляков Данила
  Сутормин Алексей
  Тирон Валериу
  Умаров Ризван
  Цвейба Сандро
  Шарипов Альберт
  Рахматов Фируз
  Вакуленко Сергей
  Малиновский Руслан
  Мемешев Редван
  Приндета Виталий
  Пучковский Тарас
  Каубер Кевин
  Кирсс Роберт
  Леписту Брент

Автоголы

  Шестиловский Семен (против Украины)
  Аврам Кристиан (против Таджикистана)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Содружества
 Кубок Содружества на сайте «РФС»
 Кубок Содружества на сайте «MyScore»
 Кубок Содружества на сайте «Sportbox»

Кубок чемпионов Содружества
Январь 2014 года
Февраль 2014 года
Футбол в России в 2014 году
2014 год в Санкт-Петербурге
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге